Diemer oder Diémer ist der Familienname folgender Personen:

 Alwin Diemer (1920–1986), deutscher Philosoph
 Anne Diemer (* 1981), deutsche Schauspielerin
 August Ludwig Diemer (1774–1855), deutscher Rechtsgelehrter
 Brian Diemer (* 1961), US-amerikanischer Leichtathlet
 Bruno Diemer (1924–1962), deutscher Maler, tätig in Paris 
 Emil Joseph Diemer (1908–1990), deutscher Schachspieler
 Emma Lou Diemer (* 1927), US-amerikanische Komponistin
 Emmy Diemer-Nicolaus (1910–2008), deutsche Politikerin (FDP/DVP)
 Erwin Ludwig Diemer (1923–1990), Generalvikar der Diözese Speyer und Päpstlicher Ehrenprälat
 Franz Zeno Diemer (1889–1954), deutscher Pilot
 Joseph Diemer (1807–1869), Germanist

 Louis Diémer (1843–1919), französischer Pianist und Komponist
 Ludwig Diemer (1828–1894), deutscher Architekt und Kirchenbaurat
 Michael Zeno Diemer (1867–1939), deutscher Maler
 Michel Diemer-Heilmann (1842–1934), Notar, Industrieller und Landtagsabgeordneter
 Sascha Diemer (* 1976), deutscher Snookerspieler
 Walter Diemer (1904–1998), amerikanischer Unternehmer
 Wilhelm Zeno Diemer (1902–1978), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Diemar